Timber est un terme commun au Royaume-Uni et en Australie pour le bois non transformé (le terme lumber est lui courant aux États-Unis et au Canada).

Dans la langue spontanée des bûcherons, l'interjection « Timber! » veut dire « Attention! » ou « Gare à vous! ».

Timber peut désigner :
 Timber en version originale ou Donald bûcheron est un court métrage de Disney ;
 Timber, une chanson de Pitbull et Kesha sortie en 2013 ;
 Timber un jeu vidéo commercialisé par Bally Midway Manufacturing Company ;
 Timber, montagnes russes en bois du parc Walibi Rhône-Alpes ;
 Timber Drop, des montagnes russes du parc Fraispertuis-City ;
 Le lac Timber, un lac du Colorado ;
 La Timber Creek, un cours d'eau du Colorado.